Bruno Meriggi – slavista, traduttore e accademico italiano
 Luigi Meriggi – politico italiano
 Michelangelo Meriggi, noto come Caravaggio – pittore italiano
 Piero Meriggi – linguista italiano